Le mot slider a plusieurs significations :
 en informatique, un slider est un composant d'interface graphique permettant d'entrer une valeur numérique dans un programme en déplaçant un curseur sur une échelle graduée ;
 en sport de motocyclette, un slider est une protection aux genoux placée sur une combinaison ou un pantalon destinée à la conduite moto sur piste.
 en pâtisserie, le slider est un agent de graissage idéal dans la confection des canelés : la présence de cire végétale assure une grande résistance aux hautes températures, permettant ainsi la réalisation de canelés bien colorés, très croustillants et surtout très brillants.